Fuß oder Fuss steht für:
 Fuß (Einheit), Längenmaß
 Fuß, im Bleisatz die der druckenden Fläche von Lettern gegenüber liegende Seite, siehe Letter
 Fuß, Bezeichnung der Tonhöhe von Orgelregistern, siehe Register (Orgel)#Registertypen
 Gebirgsfuß, Rumpf eines Gebirges
 Münzfuß, Vorschrift zum Edelmetallgehalt von Münzen
 Versfuß in der Verslehre (Metrik)
 Zinsfuß, der in Prozent ausgedrückte Preis für Geld oder Kapital, siehe Zinssatz

Körperteile:
 Fuß, unterster Teil des Beins bei Mensch und Landwirbeltieren
 Fuß, Fortbewegungsorgan bei weiteren Tiergruppen (z. B. Weichtiere)
 Tarsus (Gliederfüßer), Fuß bei Insekten und Spinnen
 Vogelfuß, unterster Teil des Beins bei Vögeln

Personen:
 Albert Fuss (1889–1969), deutscher Grafiker
 Alisa Fuss (1919–1997), deutsch-israelische Pädagogin und Menschenrechtsaktivistin
 Benjamin Fuß (* 1990), deutscher Fußballspieler
 Birgit Fuß (* 1972), deutsche Journalistin und Redakteurin
 Carsten Fuß (* 1961), deutscher Moderator
 Daniela Fuß (* 1969), deutsche Moderatorin
 Dieter Fuss (1917–2014), Journalist, Redakteur und Autor von Hörspielen
 Eric Fuß (* 1969), deutscher Germanist
 Ernst-Werner Fuß (1924–1982), deutscher Jurist
 Fritz Fuß (bürgerlich: Friedrich Karl Wilhelm Wolf; 1889–1945), deutscher Architekt
 Gabriele Fuß (* 1956), deutsche Eisschnelllauftrainerin
 Gerrit Fuß (* 1993), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)
 Gunnar Fuss (* 1966), deutscher Kameramann
 Hans Fuss (1897–1962), deutscher Chirurg
 Hardy Fuß (* 1955), deutscher Politiker und Landtagsabgeordneter (SPD)
 Harry Fuss (1913–1996), österreichischer Schauspieler
 Heinrich Fuss (1845–1913), österreichischer Bildhauer
 Hermann Fuß (1824–1915), deutscher Entomologe
 Hilmar Fuß (* 1943), deutscher Fußballspieler
 Johann Evangelist Fuß (1777–1819), ungarischer Komponist
 Konrad Fuß (1893–1945), deutscher Politiker
 Kurt Fuß (1892–1976), deutscher Schauspieler
 Maria Fuss (1907–1979), deutsche Bildhauerin und Grafikerin
 Michael Fuß (1814–1883), Theologe und Botaniker
 Michael Fuss (Theologe), (* 1949), deutscher katholischer Theologe
 Nikolaus Fuss (1755–1826), Schweizer Mathematiker, Sekretär von Leonhard Euler
 Paul Fuß (1844–1915), von 1888 bis 1912 Oberbürgermeister der Stadt Kiel
 Paul Heinrich Fuss (1798–1855), russischer Mathematiker, Sohn von Nikolaus Fuss
 Peter Fuss (* 1932), US-amerikanischer Philosoph
 Sabine Fuss, deutsche Klimawissenschaftlerin
 Sonja Fuss (* 1978), deutsche Fußballspielerin
 Walter E. Fuß (1921–1996), deutscher Schauspieler
 Wilhelm Eduard Fuss (1804–1849), deutscher Chemiker
 Wolfgang Fuß (* 1945), deutscher Politiker (SPD/Freie Wähler)
 Wolff-Christoph Fuss (* 1976), deutscher Fußballkommentator

tragende Teile von Objekten:
 Bauzaunfuß
 Möbelfuß, siehe Möbel
 Stellfuß, höhenverstellbares Fußstück z. B. eines Geräts

FUSS steht für:
 FUSS, Fachverband Fußverkehr Deutschland

Siehe auch:
 Fuhs
 Füßchen
 Füßeln
 Füßlein
 Füßli
 Satz von Fuss